«Ингерманланд» — шесть парусных линейных кораблей Балтийского флота Российской империи, построенных в разное время и названых в честь земель, расположенных в устье Невы и известных под названием Ингерманландии:

 «Ингерманланд» — 64-пушечный линейный корабль 1715 года постройки, участник Северной войны;
 «Ингерманланд» — 66-пушечный линейный корабль 1735 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов;
 «Ингерманланд» — 66-пушечный линейный корабль 1752 года постройки, участник Семилетней войны;
 «Ингерманланд» — 66-пушечный линейный корабль 1773 года постройки, участник «Вооружённого нейтралитета»;
 «Ингерманланд» — 74-пушечный линейный корабль 1842 года постройки, разбившийся проливе Скагеррак во время своего первого плавания;
 «Ингерманланд» — 74-пушечный линейный корабль 1844 года постройки, участник Крымской войны.

См. также